Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van Kabinet-Painlevé

Kabinet-Painlevé I (12 september - 17 november 1917)
 Paul Painlevé - President van de Raad en minister van Oorlog
 Alexandre Ribot - Minister van Buitenlandse Zaken
 Louis Loucheur - Minister van Bewapening en Wapenproductie
 Théodore Steeg - Minister van Binnenlandse Zaken
 Louis Lucien Klotz - Minister van Financiën
 André Renard - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Raoul Péret - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Charles Chaumet - Minister van Marine
 Charles Daniel-Vincent - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Fernand David - Minister van Landbouw
 Maurice Long - Minister van Bevoorrading
 René Besnard - Minister van Koloniën
 Albert Claveille - Minister van Openbare Werken
 Étienne Clémentel - Minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie
 Louis Barthou - Minister van Staat
 Léon Bourgeois - Minister van Staat
 Paul Doumer - Minister van Staat
 Jean Dupuy - Minister van Staat

Wijzigingen
 27 september 1917 - Henry Franklin-Bouillon wordt aan het kabinet toegevoegd als minister van Staat.
 23 oktober 1917 - Louis Barthou volgt Ribot op als minister van Buitenlandse Zaken

Kabinet-Painlevé II (17 april - 29 oktober 1925)
 Paul Painlevé - President van de Raad (premier) en minister van Defensie
 Aristide Briand - Minister van Buitenlandse Zaken
 Abraham Schrameck - Minister van Binnenlandse Zaken
 Joseph Caillaux - Minister van Financiën
 Antoine Durafour - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Zekerheid
 Théodore Steeg - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Émile Borel - Minister van Marine
 Anatole de Monzie - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Louis Antériou - Minister van Pensioenen
 Jean Durand - Minister van Landbouw
 Orly André-Hesse - Minister van Koloniën
 Pierre Laval - Minister van Openbare Werken
 Charles Chaumet - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 11 oktober 1925 - Anatole de Monzie volgt Steeg op als minister van Justitie en Grootzegelbewaarder. Yvon Delbos volgt Monzie op als minister van Onderwijs en Schone Kunsten.

Kabinet-Painlevé III (29 oktober - 28 november 1925)
 Paul Painlevé - President van de Raad en minister van Financiën
 Aristide Briand - Minister van Buitenlandse Zaken
 Édouard Daladier - Minister van Defensie
 Abraham Schrameck - Minister van Binnenlandse Zaken
 Georges Bonnet - Minister van Begrotingszaken
 Antoine Durafour - Minister van Arbeid, Hygiën, Welzijnswek en Sociale Zekerheid
 Camille Chautemps - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Émile Borel - Minister van Marine
 Yvon Delbos - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Louis Antériou - Minister van Pensioenen
 Jean Durand - Minister van Landbouw
 Léon Perrier - Minister van Koloniën
 Anatole de Monazie - Minister van Openbare Werken
 Charles Daniel-Vincent - Minister van Handel en Industrie

Zie ook
 Paul Painlevé
 Lijst van premiers van Frankrijk

Painlevé